Бори́с Карасёв:
 Карасёв, Борис Иванович (1919—2011) — советский лётчик-истребитель, Герой Российской Федерации.
 Карасёв, Борис Иванович (1938—1999) — советский футболист.